Tanz der Vampire bezeichnet

 einen Kinofilm von Roman Polański aus dem Jahr 1967, siehe Tanz der Vampire (Film)
 ein Musical von Jim Steinman und Michael Kunze unter der Regie Roman Polańskis, siehe Tanz der Vampire (Musical)